Лучник:

 Лучник — воин, вооружённый луком; спортсмен, занимающийся стрельбой из лука.
 Лучник, Николай Викторович (1922—1993) — советский генетик, биофизик, радиобиолог.